est la formule brute de plusieurs isomères.

 benzophénone, numéro CAS 
 xanthène, numéro CAS